Сергей Дмитриевич Бесков (, , Нижегородская губерния,  — , , ) – cоветский учёный-химик, специалист в области химической технологии и аналитической химии. Доктор химических наук, профессор кафедры общей и неорганической химии МГПИ им. В. И. Ленина, заведующий кафедрой аналитической химии МИТХТ им. Ломоносова М.В., профессор кафедры  химии МОПИ им. Н.К. Крупской.

Биография 
Родился в сельской семье, отец – плотник, мать занималась домашним хозяйством. Учился Сергей Дмитриевич в обычной сельской школе. Пройдя курс обучения I и II ступеней (в то время были две ступени обучения школьников: I – обязательная, обучение 4 года, II – для желающих учиться дальше, обучение 5 лет), в 1922 году поступил в Нижегородский государственный университет (НГУ) на химический факультет. Во время обучения проявил интерес к практическому/прикладному применению химии в народном хозяйстве.

Его дипломная работа была непосредственно связана с производством – проектирование для Нижегородского кожевенного треста желатино-клееваренного завода. Для проработки всех аспектов проекта студент Бесков был отправлен в Ленинград на кожевенный завод им. А. Н. Радищева и также на Олтенский завод.

В университете он познакомился со своей будущей женой Слизковской Ольгой Александровной (1899 – 1976), студенткой этого же учебного заведения. Они поженились в 1926 году.

В 1929 году Сергей Дмитриевич успешно защитил диплом и окончил университет, получив квалификацию инженера-химика. Талантливый специалист был замечен руководством университета и оставлен аспирантом на одной из его кафедр (кафедра технологии животного покрова).

В 1930 году происходит реорганизация НГУ. Университет разделяется на Механико-машиностроительный и Химико-технологический институты (НММИ и НХТИ). Сергей Дмитриевич становится аспирантом на кафедре основной химической промышленности НХТИ.

1931 год. Сергей Дмитриевич назначается ассистентом на кафедре, где сам является аспирантом. Ему доверяют и  руководящие должности, он становится помощником директора НХТИ по технической пропаганде в химической промышленности. Одновреме́нно молодой ученый становится научным сотрудником Нижегородского научно-исследовательского физико-технического института и работает там до 1932 года.

Интересы Сергея Дмитриевича находятся на стыке наук (химии и физики) и в области применения научных наработок – в технологии производства.

В СССР в 1927 году был построен будущий флагман химической индустрии – Чернореченский химический комбинат (позже объединение «Корунд»). Комбинат занимался производством синтетического аммиака и азотных удобрений.

С.Д. Бесков курирует все испытательные и внедренческие работы НХТИ на Чернореченском химическом комбинате, также занимается повышением квалификации сотрудников предприятия. В 1933 г. он прочел свой курс лекций для инженерно-химического состава по коррозии металлов.

1930-е г.г. – начало преподавательской деятельности Сергея Дмитриевича. В НХТИ (позднее переименовано в ГХТИ) он читал курсы «Общая химическая технология», спецкурсы «Технология связанного азота»,  «Химическое сопротивление материалов», «Контроль производства ОХП».

1934 год. Сергей Дмитриевич был откомандирован в Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л. Я. Карпова (НИФХИ) в Москве. В 30–е  годы НИФХИ являлся одним из крупнейших в СССР научных химических центров. В нем велись важнейшие для страны работы в области физической химии: по электрохимии и поверхностным явлениям (академик А. Н. Фрумкин ), по исследованию аэрозолей (профессора И. В. Петрянов и  Н. А. Фукс) и.т.д.

Сергей Дмитриевич становится аспирантом этого учреждения. Он занимается исследованиями в области фотохимического окисления солей железа йодом и пишет кандидатскую диссертацию на эту тему.

В тридцатые годы окончательно устанавливается интерес Бескова именно к технологическим, прикладным аспектам химии. Многие исследования он проводит вместе со своей женой О.А. Слизковской. В это время он разрабатывает графические методы расчета технологических процессов химических производств. Эти методы отличает простота и надежность использования. Написаны такие работы, как «Номограммы к расчету смешения кислот» (1933-34), «Диаграммы к расчету сжижения и ректификации воздуха» (1935, вместе с О.А. Слизковской), «Точный метод определения окислов азота в нитрозе» (1935, также вместе с О.А. Слизковской) и др.

В 1938 году Сергей Дмитриевич назначается главным инженером и заместителем директора по научной части оборонного предприятия  «Научно-исследовательский институт № 42» (НИИ-42, бывший Ольгинский завод, сейчас – ФГУП «ГосНИИОХТ»). На этой должности он проработал до декабря 1939 года. Завод занимался разработкой химического оружия (самих рецептур ОВ и соответствующих боеприпасов).

Затем его назначают руководителем Главного управления по производству учебных и научных фильмов (1939, ГЛАВТЕХФИЛЬМ, впоследствии известная киностудия Центрнаучфильм); также Сергей Дмитриевич становится членом Комитета по кинематографии при СНК СССР. В этой должности он работает до 1946 года. В годы Великой Отечественной войны на студии под руководством С.Д. Бескова выпускали востребованные тематические короткометражные фильмы: «Как бороться с зажигательными авиабомбами», «Как уберечь себя от действия ОВ», «Защитные покрытия от пожаров», «Противохимическое звено группы самозащиты» и др. Фильмы создавались под руководством высококвалифицированных консультантов, научных работников, с которыми Сергей Дмитриевич был лично знаком.

С началом Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года решением правительства Сергей Дмитриевич вместе с семьёй был откомандирован в г. Новосибирск для продолжения работ по линии ГЛАВТЕХФИЛЬМа (Решение от 15.10.1941).

1943 год. Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему «Технико-химические расчеты в химической промышленности». По этой теме Сергей Дмитриевич имел огромный пласт материалов. Степень присуждена 29.09.1943 г.

В начале 40–х годов Сергей Дмитриевич продолжает заниматься исследованиями по окислению солей железа йодом (эти исследования он начал ещё будучи аспирантом НИФХИ им. Л. Я. Карпова и даже писал на эту тему, как отмечалось выше, диссертацию). Он пытается закончить работу и пишет докторскую диссертацию на эту же тему («К теории фотохимического окисления в водных растворах йода», к защите представлена не была).

1946 год. Сергей Дмитриевич становится доцентом кафедры химии Московского государственного педагогического института (МГПИ) им. В.И. Ленина. Он много времени уделяет преподавательской работе, не оставляя при этом и научные исследования. Совместно с О.А. Слизковской развивает метод качественного анализа катионов по кислотно–щелочной методике и предлагает дробный или полудробный способ открытия катионов на основе этой методики, упрощавший практическое выполнение анализов.

С 1952 по 1954 год С.Д. Бесков состоял в должности начальника Главного управления высших учебных заведений Министерства просвещения РСФСР, являлся членом коллегии Министерства просвещения РСФСР.

В 1953 году Сергей Дмитриевич защитил докторскую диссертацию на тему «О механизме торможения скорости растворения стали в серной и соляной кислотах» и получил звание профессора (высшее учёное звание в ВУЗах СССР с 1934 года). Защита проводилась в МХТИ имени Д. И. Менделеева 29.04.1953 г.

С 1954 по 1962 год – профессор кафедры общей и неорганической химии МГПИ им. В. И. Ленина. Решение о присуждении звания от 20.02.1954 г.

В 1962 году - заведующий кафедрой аналитической химии МИТХТ им. М. В. Ломоносова.

С 1955 года Сергей Дмитриевич состоял членом экспертной комиссии ВАК по педагогическим наукам.

С 1957 года С.Д.  Бесков - председатель химической секции Учебно-методического совета Министерства просвещения РСФСР.

С ноября 1962 и по 1970 год Сергей Дмитриевич возглавлял кафедру химии Московского областного педагогического института (МОПИ) им. Н.К. Крупской (сейчас МГОУ). В МОПИ он читал курсы общей, неорганической и аналитической химии, а также химической технологии. В эти годы Сергей Дмитриевич публикует новые работы в области химической технологии и аналитической химии. Сергею Дмитриевичу принадлежат более 100 публикаций, из которых около 30 являются учебными пособиями.

В 1965 году С.Д. Бескова выдвигали в члены-корреспонденты Академии педагогических наук РСФСР по специальности «Методика преподавания учебных предметов в школе» («Учительская газета» от 19.01.1965 г.).

16 мая 1970 года Сергей Дмитриевич Бесков умер. Похоронен на Калитниковском кладбище в Москве.

Научная деятельность 

Начало творческого пути ученого связано с деятельностью в области химической технологии. В 1938 году издаются книги Бескова: «Введение в техно-химические расчеты» (позднее будет дополнена, переработана и выдержит несколько изданий), «Расчет кислотных смесей» (С. Д. Бесков, К. Л. Вадов, К. И. Анисимов ; под общ. ред. С. Д. Бескова) и др.. Вышедшие работы стали  руководством для работников производств, связанных с химической технологией и студентов химико-технологических ВУЗов страны.. В 1950 году С.Д. Бесков публикует переработанную  монографию «Технико–химические расчеты». Она становится официальным учебным пособием для химико–технологических вузов. Именно технико–химические расчеты лежат в основе конструирования аппаратов и изделий для химического производства, а также в основе разработки новых технологий  и создания технологических линий химических производств. Эта книга (в ее нескольких переизданиях) получила высокую оценку сообщества химиков-технологов и стала настольной для инженеров химических производств, имела большое значение для обучения студентов профильных вузов. Переведена на китайский язык  и языки стран социалистического содружества (венгерский, немецкий, румынский). В СССР и ГДР монография выдержала четыре издания.

Послевоенные годы знаменуются появлением новых направлений исследований в его научной деятельности.

В 1940-е гг. он занялся новой научной тематикой, закрытой в то время, – изучением ингибиторов коррозии металлов. Эти исследования он проводил в сотрудничестве с профессором С.А.Балезиным (1904 –1982), с которым был длительно знаком и дружил семьями еще с 1930-х гг. Балезин, как известно, вместе с группой сотрудников в достаточно сжатые сроки военного времени разработал первые отечественные ингибиторы (производственная марка «Уникол»), которые успешно использовались в прифронтовых мастерских для восстановления боевой техники. В этих работах, которые долгие годы проходили под грифом «секретно», принимал участие и С.Д.Бесков.

В 1950 – е годы Сергей Дмитриевич продолжает начатые ранее исследования в области изучения процесса коррозии, её механизмов и способов защиты от неё. Эти работы имели огромное значение для страны. Он уделяет большое внимание изучению защитного действия ингибиторов атмосферной коррозии, процессам струйного травления и пассивирования металлических изделий и пр.

В течение многих лет ученый преподавал аналитическую химию студентам ВУЗов. Определенный научный вклад им был сделан и в эту область химии. В 1947 году С.Д.Бесков с женой О.А.Слизковской разработали новый метод качественного анализа катионов. До этого использовался классический, сероводородный метод, основанный на различной растворимости сульфидов, гидроксидов, карбонатов и хлоридов. Новый, кислотно-щелочной метод, использует основные свойства элементов: отношение их к кислотам и щелочам, амфотерность гидроксидов и способность элементов к комплексообразованию – в результате катионы металлов на основании их отношения к соляной и серной кислотам, а также к растворам едких щелочей и аммиака делят на шесть аналитических групп. Метод довольно быстро  был введён в практику образовательных учреждений химического профиля.

В последующие годы  также совместно с женой ученый развивает метод качественного анализа катионов по кислотно–щелочной методике и предлагает дробный или полудробный способ открытия катионов на основе предложенной ими методики, упрощавший практическое выполнение анализов.

В 1956 году С.Д. Бесков и О.А. Слизковская выпускают книгу «Аналитическая химия», в которой обстоятельно излагают основы кислотно–щелочной систематики (методики) катионов. Книга является ценным учебным пособием для подготовки будущих химиков–аналитиков и учителей химии. В ней по–новому были изложены теоретические основы качественного и количественного анализа. Данная монография была переиздана в 1958 году и рекомендована Министерством просвещения РСФСР в качестве основного пособия по аналитической химии для педагогических вузов.

Педагогическая деятельность 
С.Д.Бесков  в течение ряда лет состоял преподавателем разных ВУЗов. Он читал лекции и вел занятия в МГПИ им. В. И. Ленина и МИТХТ им. М.В. Ломоносова. Возглавляя кафедру химии МОПИ им. Н.К, Крупской читал курсы общей, неорганической и аналитической химии, а также химической технологии. Под его руководством выполнено более 15 диссертационных работ.

Печатные работы 
1. Бесков С.Д. Определение концентрации водородных ионов (pH) электрометрическим  путем, устройство потенциометра / под ред. Залесского В. П. Н. Новгород : Нижегор. краев. издательство, 1932. 80 с.

2. Бесков С. Д., Слизковская О. А. Вязкость  серной кислоты. // Химстрой, №1, 1935.

3. Бесков С. Д., Слизковская О. А. Точный метод определения окислов азота в нитрозе. // Химпром, №1, 1935.

4. Бесков С. Д., Слизковская О. А. Диаграммы к  расчёту сжижения  и  ректификации воздуха. // Химстрой, №2, 1935.

5. Бесков С. Д. Введение в техно-химические расчеты. Ленинград : ГОНТИ НКФИ,1938. 392 с.

6. Бесков С. Д., Вадов К. Л., Анисимов К. И. Расчет кислотных смесей /под общ. ред. С. Д. Бескова. Ленинград : ОНТИ, 1938.

7. Бесков С.Д., Слизковская О.А. Бессероводородный метод качественного анализа катионов. // Учёные  записки  МГПИ  им. В.И. Ленина, том 51,  вып. 4, 1948.

8. Бесков  С.Д., Слизковская О.А. Качественный анализ катионов  кислотно-щелочным способом. // Учёные  записки  МГПИ им. В.И. Ленина, том 51, вып. 4, 1948.

9. Бесков С. Д. Техно-химические расчеты. Учебное пособие для химико-технологических вузов. изд. 4–е.  М. : Высшая школа, 1966. 520 с.

10. Бесков С.Д и Слизковская О.А. Аналитическая химия: Качественный и количественный анализ. Учебное пособие. М.: Госучпедгиз, 1956. 589 с. (имеется несколько изданий книги)

11. Белоцветов А. В., Бесков С. Д., Ключников Н. Г. Химическая технология. Учебник для химических специальностей педагогических институтов.  изд. 4–е, перераб. Москва : Просвещение, 1976. 419 с. (имеется несколько изданий учебника)

12. Балезин С. А., Бесков С. Д. Выдающиеся русские ученые–химики. / пособие для учителей / Балезин С. А., Бесков С. Д. - изд. 2–е, испр. и доп. М.: Просвещение, 1972. 222 с. (имеется несколько изданий книги)

13. Beskov, S.D.:  Technisch-chemische Berechnungen, Berlin: Verl. Technik, 1952 - 552 S.

14. Beskow, S. D.: Technisch-chemische Berechnungen, 3 Auflage, Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1962 – 592 S.

Звания, должности 
Кандидат технических наук (1943 г.)

Доктор химических наук (1953 г.)

Начальник Главного управления высших учебных заведений Министерства просвещения РСФСР, член коллегии Министерства просвещения РСФСР (1952 – 1954)

Профессор  кафедры общей и неорганической химии МГПИ им. В. И. Ленина (1954 – 1962)

Профессор , заведующий кафедрой химии МОПИ им. Н. К. Крупской (1962 – 1970)

Председатель химической секции Учебно-методического совета Министерства просвещения РСФСР (с 1957 г.)

Кандидат в члены-корреспонденты Академии педагогических наук РСФСР по специальности «Методика преподавания учебных предметов в школе» (1965 г.)

Примечания

Ссылки 

 Статья в журнале "Химия"

Химики СССР